Juan Castano Quirós, tmabém conhecido por Juanele (Gijón, 10 de abril de 1971) é um ex-futebolista espanhol.

Carreira
Em 19 anos de carreira profissional, Juanele destacou-se pelo Sporting de Gijón, onde chegou em 1989 para atuar na equipe B. Teve ainda passagens destacadas por Tenerife e Real Zaragoza, pelo qual venceu 2 edições da Copa do Rei (2000-01 e 2003-04).

Nos últimos anos como jogador, defendeu ainda o Terrassa, o Avilés, o Camocha e o Roces, onde encerrou a carreira em 2008.

Seleção Espanhola
Com passagem pela equipe Sub-23, Juanele foi convocado por Javier Clemente para disputar a Copa de 1994, nos Estados Unidos. Foi, juntamente ao terceiro goleiro Julen Lopetegui, um dos 2 jogadores que não atuaram pela equipe durante a campanha da Fúria, encerrada com uma derrota para a Itália nas quartas-de-final. Com a camisa da Seleção, Juanele disputou 5 partidas, marcando 2 gols.

Entre 2000 e 2001, defendeu ainda a Seleção Asturiana em 2 partidas.

Ligações externas
 Perfil em Ogol 

Futebolistas da Espanha
Jogadores da Seleção Espanhola de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Futebolistas do Real Sporting de Gijón
Futebolistas do Club Deportivo Tenerife
Futebolistas do Real Zaragoza
Naturais de Gijón